Zanzíbar, territori africà que, confederat amb Tanganyika, forma Tanzània
 Zanzíbar o Unguja
 Batalla de Zanzíbar, enfrontament naval entre efectius de la Kaiserliche Marine i de la Royal Navy durant la Primera Guerra Mundial
 Kenya, Uganda, Tanganyika i Zanzibar
 Regió de Zanzibar Central-Sud, regió administrativa de la República Unida de Tanzània 
 Regió de Zanzibar Nord, regió administrativa de la República Unida de Tanzània 
 Regió de Zanzibar Urbà-Oest, regió administrativa de la República Unida de Tanzània 
 sultanat de Zanzíbar 
 Tractat de Helgoland-Zanzíbar, acord signat el 1890 entre el Regne Unit i l'Imperi Alemany